CADD puede referirse a:
 Diseño y bosquejo asistido por computadora ();
 Combined Annotation Dependent Depletion.